Veronika Hladíková (* 22. června 1993 Šternberk) je česká modelka a Česká Miss posluchačů Frekvence 1.

Život 
Pochází ze Šternberka, kde také studovala místní gymnázium.

Zúčastnila se celostátního finále soutěže Dívka roku 2009 a umístila se na 2. místě. Zúčastnila se také soutěže Miss Zrcadlo 2010, kde získala titul I. vicemiss. Poté absolvovala tříměsíční pobyt na Jakartě. Při tomto pobytu nafotila kampaň pro kosmetiku PAC.

V roce 2012 se přihlásila do soutěže krásy Česká Miss, kde soutěžila s č. 3. Získala titul Česká Miss posluchačů Frekvence 1 a přitom hlavním titul Česká Miss 2012 ji utekl jen o vlásek. A tímto získala i moderátorský kurz za nejlepší projev na rádiu Frekvence 1.

Externí odkazy 
 Veronika Hladíková v archivu České Miss
 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o.

České modelky
Narození ve Šternberku
Narození v roce 1993
Narození 22. června
Žijící lidé
Ženy